A GS Fanatic (röviden GS) 2023 elején Magyarország legnagyobb zenész-közösségi weboldala amelyhez az évek folyamán több mint 45 000 zenész csatlakozott. Az oldal alapítója Kiss Kálmán, a technikai hátteret a StartAdmin Kft. adja. Az oldal alapvető célja teret adni zenész közösségeknek, ahol a hangszerek eladásán kívül meg is vitathatják a zenekészítéssel kapcsolatos kérdéseket. A GS Fanatic profilja hangszer-apróhirdetés, fórum, zenészeknek szóló cikkek, kérdés-válasz szekció hangszeres témákban.

Ellentétben más, általános jellegű apróhirdetés oldalakkal a GS Fanaticon szigorú elvek mentén működő hirdetésvizsgáló rendszer segíti a tagokat így védve őket az internetes csalásoktól. Az oldal üzemeltetői a tagsággal közösen igyekeznek napi szinten kiszűrni a rosszindulatú, félrevezető vagy esetenként egyértelműen csalást célzó hirdetéseket.

Története

Kezdeti évek 
2005-ben (Webarchive) Kiss Kálmán felvetésére elindult a GitárShop oldal fejlesztése. Akkoriban a hangszerekkel foglalkozó magyar oldalak még nem léteztek, vagy nagyon kezdetleges állapotban voltak. A GitárShop úttörő volt a maga területén. Az oldal kezdeti idszakában két barát végezte az oldallal kapcsolatos adminisztrációt. Később belső feszültségek szakításhoz vezettek így Kiss Kálmán vitte tovább az oldal működtetését. Az oldal első verziójában szabadon, korlátozások nélkül lehetett hirdetéseket feltölteni illetve már ekkor elindult a fórum.

2010-2014 
korlátozás nélküli időszak káoszt hozott így 2010-ben új irányba indult az ekkor még mindig GitárShop néven futó oldal és igyekezett finoman mederbe terelni a hirdetések megjelenését. A legnagyobb ezirányú változtatások:

- egy felhasználónak csak egy profilja lehet az oldalon

- egy felhasználó csak három hirdetést tölthet fel (csekély hozzájárulás fejében 10 és korlátlan feltöltés is lehetséges)

- ugyanazt a hangszert egy időben csak egyszer lehet feltölteni

- felkerült a hirdetésekhez a Bejelentés funkció ahol hibás hirdetéseket jelezhették a felhasználók

Elindult a GS Magazin, ahol meghívásos alapon a törzsgárdától független szerzők is teret kapnak az oldalon. A magazin cikkei és a felhasználók kommentelhetőek lettek, ugyanezeket a tartalmi elemeket lehet Lájk és Diszlájk rendszerben értékelni. 

Megkezdték működésüket a hirdetés adminisztrátorok. Az ő feladatuk lett kiszűrni az oldal belső szabályzatát megsértő, vagy egyszerűen csak félrevezető hirdetéseket. A rendszer felhasználói bejelentésen alapult.

Elindult a belső levelezési rendszer, így az oldal látogatói nem függenek a levelezőkiszolgálók spam szűrőitől, az üzeneteiket mindig elérik a GS oldalain.

2014-2022 
A GitárShop legnagyobb változásához érkezik. Az oldal nevet vált és GS Fanatic néven működik tovább ráadásul a .hu domain helyett már .com lesz az új cím. Elkészül az angol, majd később a német nyelvű verzió is. Megváltozott az oldal külseje és logója is. Elindult a Hír rovat ahol bármely felhasználó publikálhat a közösség számára érdekes cikket. Elkészül a Gyorsteszt rovat ahol felhasználók oszthatják meg tapasztalataikat hangszerekkel, könyvekkel, vagy koncertekkel kapcsolatban.

Elkészül a Wanted rovat ahol lopott hangszereket lehet köröztetni.

A felhasználók profilja kibővül és lehetővé válik Zenész, Zenekar és Zenetanár adatlapok kitöltése, így gazdagítva az elérhető információkat.

Elindul az üzenőfal, amely nem kiváltja inkább csak kiegészíti a fórum lehetőségeit.

Minden felhasználó szabadon indíthat fórumtémákat.

Az oldal eleget tesz a GDPR-előírásoknak.

Az admin rendszert az oldal készítői kinyitják így az eddiginél több adminisztrátor végzi a hirdetések ellenőrzését. A GS létezésének első igazán komoly konfliktusa a látogató közönséggel. Sokan kritizálják az adminisztrátorok stílusát, látogatókhoz való hozzáállását. Vannak, akik el is pártolnak az oldaltól. Bár az adminisztrátorok stílusával kezdetekben voltak problémák, maga a hirdetések szűrése olyan stabil minőségi garanciát jelentett az oldalnak amely a hazai hangszeres hirdetési piacon végül megerősítette pozícióját. Az admin rendszernek köszönhetően a GS hirdetései sokkal jobb minőségűek és általánosságban is sokkal megbízhatóbbak, mint az egyéb, adminisztrátori szűrés nélküli hirdetési felületeken.

2022 
Megtörténik az oldal nagyszabású technikai felújítása, mely kívülről nem látható ám sokkal stabilabb és gyorsabb működést eredményez.

Ebben az időszakban a sokat vitatott admin rendszer a korábbi formájában megszűnt. Helyét egy félautomata adminisztrációs rendszer vette át, ahol nincs tere a "kölcsönös anyázásnak" és az egész adminisztrációs folyamat egy sokkal átláthatóbb, barátságosabb mederbe terelődött, ahol a felhasználók valóban segítségként élhetik meg az adminisztrátori munkát.

A hirdetőfalon bevezetésre kerülnek a kategóriák, így külön rovatban elérhetőek a kérdések ahol felhasználók kérdeznek és kapnak választ a zenéléssel felmerülő problémáikra. Az üzenőfal bejegyzései korábban "eltűntek a semmibe" ám ezzel a fejlesztéssel a funkció kapott egy keresőt és lapozót, így visszakövethetőek a korábban elhangzott kérdések és válaszok.

Az oldal üzemeltetői Karácsonyi üdvözletükben további fejlesztéseket ígérnek.

További információk 
Hivatalos weboldal
Hivatalos Facebook oldal